Витт () — многозначное слово:

Фамилия 
  — аристократическая семья из Анвера.
  — фламандский деятель.
 Витт, Александр Адольфович (1902—1938) — советский физик и математик.
 Витт, Василий Васильевич (1818—1894) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Витт, Витте Корнелисзон де (1599—1658) — голландский адмирал.
 Витт, Владимир Оскарович (1889—1964) — учёный-ипполог, в имперский период России фамилия писалась де Витт.
 Витт, Ганс-Людвиг (1909—1980) — немецкий офицер-подводник.
 Витт, Генрих де (1671—1716) — голландский гравёр на службе у Пётра I.
 Витт, Грегор (род. 1968) — немецкий гобоист.
  — бельгийский археолог, эпиграфист и нумизмат.
 Витт, Иван Осипович (1781—1840) — граф, генерал от кавалерии.
 Витт, Йоахим (род. 1949) — немецкий музыкант и актёр.
 Витт, Йозеф (1901—1994) — австрийский певец, режиссёр и педагог.
 Витт, Карл Густав (1866—1946) — немецкий астроном, стенограф.
 Витт, Катарина (род. 1965) — немецкая фигуристка.
 Витт, Корнелис де (1623—1672) — голландский политик.
 Витт, Ласло (1933—2005) — канадский шахматист.
 Витт, Лауриц-Николай (1777—1856) — общественный и политический деятель Дании.
 Витт, Отто Николаус (1853—1915) — русский, немецкий, химик-органик.
 Витт, София Константиновна (во втором браке Потоцкая, также известная как София де Челиче; 1760—1822) — константинопольская куртизанка греческого происхождения, шпионка и авантюристка.
 Витт, Фриц (1908—1944) — бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС.
 Витт, Христиан Фридрих (ок. 1660—1717) — немецкий дирижёр и композитор.
 Витт, Эдгар (1876—1965) — американский политик, 29-й вице-губернатор Техаса.
 Витт, Юрий (род. 1980) — узбекистанский борец греко-римского стиля.
 Витт, Ян де (1625—1672) — правитель Нидерландов в 1653—1672 гг.

Топоним 
 Витт () — германская рыбацкая деревня вблизи Мыс Аркона.

Другое 
 (2732) Витт — астероид главного пояса.
 «Витте де Витт» — эсминец флота Нидерландов типа Ван Гален.

См. также 
 Де-Витт
 Вит
 Витте

Примечания